Лурдузавр () — род растительноядных птицетазовых орнитоподовых динозавров из раннего мела Африки. Типовой и единственный вид Lurdusaurus arenatus назван и описан палеонтологами Philippe Taquet и Dale Russell в 1999 году. Родовое имя означает «тяжёлый ящер», что указывает на его большую массу и на значимость открытия, а видовое — «песочный», — ссылается на место обнаружения динозавра — пустыню Тенере.

История исследования 
В 1965 году французским палеонтологом Philippe Taquet в слое формации Elrhaz, датированным аптом, Нигер, Африка, был обнаружен разрозненный скелет массивного игуанодонтида. Позже, в 1988 году палеонтолог Souad Chabli в своей докторской диссертации, оставшейся неопубликованной, представил краткое описание этого игуанодонтида и назвал его Gravisaurus tenerensis. Поскольку это название не было опубликовано Taquet  и Russell в 1999 году в своей работе дали ему новое название.

Голотип MNHN GDF 1700 состоит из неполного скелета. Паратип MNHN GDF 43G включает фрагмент дентария, а GDF 38I — правый коракоид.

Описание 

Лурдузавр диагностируется по следующим признакам: внутричерепная ось и длинная ось затылочного мыщелка примерно параллельны длинной оси черепа, квадратная кость короткая (примерно вдвое больше средней длины тел грудных позвонков), тела шейных позвонков равны длине тел грудных, хорошо развитые гипапофизы на антеровентральных краях тел задних шейных позвонков, высота тел задних грудных позвонков равна примерно 40 % от всей высоты позвонков, аксиальные сухожилия по-видимому не окостенели, длина лучевой кости примерно равна 54 % длины плечевой кости, длина пястных костей равна примерно 17 % длины плечевой кости, длина шипа первого пальца передней конечности больше половины лучевой кости, длина большеберцовой кости 84 % длины бедренной.

Лурдузавр обладал необычайно массивными пропорциями по сравнению с другими игуанодонтами: вытянутая шея, массивное строение передних конечностей и шип на большом пальце, громоздкое тело и относительно короткие хвост и задние конечности. Неполные и изношенные передние концы предчелюстной и предзубной костей позволяют предположить, что ширина морды была около 20 см. Ширина заднего конца черепа была приблизительно 30 см, так что (как у других игуанодонтид) клюв не был широким, утинообразным. Используя известное соотношение между общей длиной черепа и длиной височной области, общая длина черепа лурдузавра равняется 833 мм. Длина шеи оценена в 1,6 м, а хвост возможно превышал 4 м. Таким образом, общая длина тела лурдузавра оценена Taquet и Russell в 9 м, а, учитывая обхват плечевой (295 мм) и бедренной (457 мм) костей, масса животного равнялась 5,5 т. Грегори Пол дал меньшие оценки размерам динозавра. Длину он определил в 7 м, а вес 2,5 т.

Передние и задние конечности короче относительно средней длины тел грудных позвонков, чем у Iguanodon bernissartensis. Мощное предплечье имеет половину длины плечевой кости. Передняя конечность оканчивается массивной кистью с большим шипом на первом пальце, напоминающим булаву. Шипы явно использовались для защиты, нежели помогали быстро передвигаться. Средняя длина пястных костей меньше длины грудных позвонков, в то время как у европейских игуанодонтов пясть в два раза больше.

Таз был построен мощнее, чем у Iguanodon bernissartensis, а также был меньше по отношению к средней длине грудных позвонков. Бедреная кость одновременно массивная и короткая, напоминающая таковую у цератопсов своим небольшим медиальным перегибом и у зауроподов уплощением спереди и сзади. Как у Iguanodon bernissartensis, у лурдузавра сильно развит четвёртый вертел бедра. Большеберцовая кость необычайно короткая по сравнению с бедреной. Несколько небольших плюсневых элементов, если они правильно идентифицированы, позволяют предположить, что плюсна была редуцирована до такой степени, что кости плюсны потеряли контакт друг с другом и большая часть веса должна была поддерживаться мясистой подушкой стопы. Вентральная поверхность тела позвонков отстояла от земли на расстоянии 1,6 м, а нижняя поверхность тела — меньше, чем на 70 см.

По Taquet и Russell, лурдузавр общим планом строения тела напоминал анкилозавра. Тем не менее, его относительно небольшой череп, округлая грудная клетка, сильные и мощные когти передних конечностей и в целом массивные скелетные элементы скорее напоминали форму наземного гигантского ленивца.

Филогения 
В конце 90-х годов XX века филогения птицетазовых была пересмотрена и группа игуанодонты была разделена на базальных (Tenontosaurus, дриозавриды и камптозавриды), занимающих промежуточное положение и продвинутых гадрозавридов. Наличие заднебокового отростка на грудине, дистально расширенная лобковая кость, редукция заднего отростка лобковой кости и опистоцельные шейные и передние спинные позвонки поддерживают позицию лурдузавра среди занимающих промежуточное положение. Он не включается в гадрозавриды из-за наличия первого пальца кисти, хорошо окаменевшего запястного блока и межмыщелковой канавки на бедреной кости. Наличие почти почти подвешенного четвёртого вертела бедра сближает род с базальными игуанодонтами, а большое количество шейных позвонков сближает с гадрозаврами. Тем не менее, в свете имеющейся информации об эволюции орнитопод, лурдузавра авторы помещают в семейство игуанодонтидов.

Кладограмма на основе работы Wang et al., 2011:

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 1999 году